Příjmení Frinta nese více různých osobností:

 Antonín Frinta (1884–1975) – český lingvista, slavista, bulharista a sorabista
 Emanuel Frinta (1896–1970) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Mojmír Svatopluk Frinta (1922–2015) – český historik umění, restaurátor a pedagog
 Pavel Frinta (* 1969) – československý, později český reprezentant v řecko-římském zápasu
 Vendula Frintová (* 1983) – česká triatlonistka

podobná
 Jakub Frint (1766–1834), římskokatolický biskup

Česká příjmení